Mancuso ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Mancuso (* 1962), italienischer LGBT-Aktivist und Journalist
 Christina Michael Mancuso (* 1993), US-amerikanische Modedesignerin, siehe Nina Cuso
 David Mancuso (1944–2016), New Yorker DJ
 Filippo Mancuso (1922–2011), italienischer Politiker
 Frank Mancuso junior (* 1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Gail Mancuso (* 1958), US-amerikanische Fernsehregisseurin
 Gina Mancuso (* 1991), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Giuseppe Mancuso (1902–1978), italienischer Geistlicher

 Julia Mancuso (* 1984), US-amerikanische Skirennläuferin
 Michael Mancuso (* 1955), US-amerikanischer Mafioso
 Nick Mancuso (* 1948), kanadischer Schauspieler

 Stefano Mancuso (um 1971), italienischer Biologe
 Thomas Mancuso (1912–2004), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:

 Mankuse